L'União Desportiva de Leiria évolue en 2006-2007 en première division du Championnat du Portugal de football.

Effectif 
 Gardiens
  Fernando
  Paulo Jorge Soares Vieira
  Bruno Vale

 Défenseurs
  Marcos António
  Hugo Alexandre Esteves Costa
  Rossato
  Marco Airosa
  Éder
  Alhandra
  Renato
  Nuno Filipe Rodrigues Laranjeiro
  Valdomiro
  Tixier
  Eliézio

 Milieux
  Paulo Gomes
  Harison
  Nuno Coelho
  Hugo Faria
  Kata
  Cadu
  Paulo Machado
  Marco

 Attaquants
  Touré
  Paulo César Rocha Rosa
  Serge N'Gal
  Sougou
  Ivanildo
  Moreira
  Slusarski
  Ferreira

Matchs + Buteurs

Championnat 
  : FC Porto 2-1 União Leiria
  : União Leiria 2-2 Beira-Mar 
  : Sporting Braga 0-1 União Leiria
  : União Leiria 1-0 CS Marítimo
  : Sporting Portugal 2-0 União Leiria
  : União Leiria 0-4 Benfica
  : Vitória Setubal 1-2 União Leiria
  : União Leiria 2-0 Académica de Coimbra
  : CF Belenenses 0-1 União Leiria
  : União Leiria 0-0 Boavista
  : CD Nacional 2-1 União Leiria
  : União Leiria 0-0 Paços de Ferreira
  : Deportivo Aves 0-1 União Leiria
  : Naval  mai 2-1 União Leiria
  : União Leiria 0-0 Estrela da Amadora
  : União Leiria 1-0 FC Porto
  : Beira-Mar  0-0 União Leiria
  : União Leiria 1-0 Sporting Braga
  : CS Marítimo 2-1 União Leiria
  : União Leiria 0-0 Sporting Portugal
  : Benfica 2-0 União Leiria
  : União Leiria 1-1 Vitória Setubal
  : Académica de Coimbra 0-0 União Leiria
  : União Leiria 0-1 CF Belenenses

Buteurs du Championnat 
 5 buts :  Sougou
 4 buts :  Slusarski
 2 buts :  Paulo César Rocha Rosa
 1 but :  Éder 
 1 but :  Paulo Jorge
 1 but :  Ivanildo
 1 but :  Tixier
 1 but :  Marcos António
 1 but :  Serge N'Gal

Coupe du Portugal 
  (1/16) : Benfica (D1) 2-1 União Leiria (D1)
  (1/32) : Paços de Ferreira (D1) 1-2 União Leiria (D1)

Buteurs de la Coupe du Portugal 
 1 but :  Sougou
 1 but :  Paulo César Rocha Rosa
 1 but :  Harison

Leiria
2006-2007